Thomas Bateman kan syfta på bland andra:

* Thomas Bateman (1778–1821), brittisk dermatolog
 Thomas Bateman (1821–1861), brittisk arkeolog